Microsoft Access – program komputerowy
 Access – międzynarodowa organizacja działająca w obszarze praw cyfrowych